Наде́жда Виногра́дова: Виноградова, Надежда Анатольевна (1923—2012) — советский российский искусствовед, востоковед-японист, синолог.
 Мироманова (Виноградова), Надежда Константиновна (род. 1958) — советская российская легкоатлетка, тренер.